Hymen steht für:
 Hymen, dünne Hautfalte an der Vaginalöffnung 
 Hymen oder Hymenaios, in der griechischen Mythologie der Gott der Hochzeit
 Hymen Records, Sublabel von Ant-Zen, deutsches Musiklabel

Hymen ist der Familienname von:
 Helga Hymen alias Elga Andersen (1935–1994), deutsche Schauspielerin und Sängerin